Сен-Жюлье́н-дю-Вердо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Кастеллан. Округ коммуны — Кастелан.

Код INSEE коммуны — 04183.

Население 

Население коммуны на 2008 год составляло 139 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 88 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 65 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 65 активных работали 60 человек (36 мужчин и 24 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 23 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Успения Божьей Матери (XVIII век)
 Церковь (XVII век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки